Ergersheim kan syfta på:

 Ergersheim, Bas-Rhin – en kommun i departementet Bas-Rhin i Frankrike
 Ergersheim, Bayern – en kommun i Bayern i Tyskland